{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (80301) - || 1999 XZ63 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80302) - || 1999 XC64 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80303) - || 1999 XG65 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80304) - || 1999 XT70 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80305) - || 1999 XX70 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80306) - || 1999 XJ71 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80307) - || 1999 XU71 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80308) - || 1999 XX71 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80309) - || 1999 XA74 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80310) - || 1999 XH74 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80311) - || 1999 XO75 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80312) - || 1999 XO76 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80313) - || 1999 XW76 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80314) - || 1999 XE77 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80315) - || 1999 XF77 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80316) - || 1999 XC80 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80317) - || 1999 XG80 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80318) - || 1999 XH80 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80319) - || 1999 XE81 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80320) - || 1999 XR83 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80321) - || 1999 XJ85 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80322) - || 1999 XJ87 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80323) - || 1999 XV88 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80324) - || 1999 XC89 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80325) - || 1999 XT89 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80326) - || 1999 XW89 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80327) - || 1999 XY89 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80328) - || 1999 XK90 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80329) - || 1999 XH91 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80330) - || 1999 XD92 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80331) - || 1999 XM92 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80332) - || 1999 XL93 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80333) - || 1999 XL94 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80334) - || 1999 XR94 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80335) - || 1999 XG95 || 7 december 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (80336) - || 1999 XY97 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80337) - || 1999 XE101 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80338) - || 1999 XX102 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80339) - || 1999 XB104 || 7 december 1999 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (80340) - || 1999 XR108 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80341) - || 1999 XQ109 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80342) - || 1999 XL110 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80343) - || 1999 XJ111 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80344) - || 1999 XM112 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80345) - || 1999 XQ114 || 11 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80346) - || 1999 XT114 || 11 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80347) - || 1999 XJ115 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80348) - || 1999 XO115 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80349) - || 1999 XW116 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80350) - || 1999 XE117 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80351) - || 1999 XM119 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80352) - || 1999 XX119 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80353) - || 1999 XM120 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80354) - || 1999 XJ121 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80355) - || 1999 XL123 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80356) - || 1999 XM124 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80357) - || 1999 XF125 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80358) - || 1999 XA126 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80359) - || 1999 XO126 || 7 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (80360) - || 1999 XM130 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80361) - || 1999 XZ130 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80362) - || 1999 XD134 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80363) - || 1999 XE134 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80364) - || 1999 XS135 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80365) - || 1999 XF139 || 6 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80366) - || 1999 XA142 || 12 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80367) - || 1999 XX145 || 7 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80368) - || 1999 XV151 || 7 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80369) - || 1999 XW151 || 7 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80370) - || 1999 XG154 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80371) - || 1999 XM154 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80372) - || 1999 XT154 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80373) - || 1999 XF155 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80374) - || 1999 XN155 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80375) - || 1999 XN157 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80376) - || 1999 XQ157 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80377) - || 1999 XM158 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80378) - || 1999 XE159 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80379) - || 1999 XV159 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80380) - || 1999 XZ159 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80381) - || 1999 XD160 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80382) - || 1999 XG160 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80383) - || 1999 XP160 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80384) - || 1999 XG163 || 8 december 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80385) - || 1999 XC164 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80386) - || 1999 XR164 || 8 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80387) - || 1999 XG168 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80388) - || 1999 XO168 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80389) - || 1999 XC170 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80390) - || 1999 XJ171 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80391) - || 1999 XL171 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80392) - || 1999 XC172 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80393) - || 1999 XB173 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80394) - || 1999 XF173 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80395) - || 1999 XO173 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80396) - || 1999 XW173 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80397) - || 1999 XV174 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80398) - || 1999 XS175 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80399) - || 1999 XC176 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80400) - || 1999 XU178 || 10 december 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten